Taylor Townsend era la detentrice del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Ana Konjuh ha sconfitto in finale Kateřina Siniaková per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Julija Putinceva (ritirata in quanto impegnata nel torneo principale)
  Kateřina Siniaková (finale)
  Ana Konjuh (campionessa)
  Antonia Lottner (quarti di finale)
  Hsu Ching-wen (terzo turno)
  Carol Zhao (secondo turno)
  Anna Danilina (terzo turno)
  Elise Mertens (quarti di finale)

  Christina Makarova (primo turno)
  Anett Kontaveit (semifinale)
  Beatriz Haddad Maia (secondo turno)
  Barbora Krejčíková (quarti di finale)
  Katy Dunne (terzo turno)
  Erin Routliffe (primo turno)
  Alexandra Kiick (terzo turno)
  Oleksandra Korashvili (secondo turno)
<li>  Ilka Csoregi (primo turno)

Qualificazioni

  Zuzanna Maciejewska (primo turno)
  Danielle Wagland (secondo turno)
  Stefani Stojic (primo turno)
  Olga Fridman (secondo turno)

  Nicoleta-Cătălina Dascălu (primo turno)
  Eliza Long (primo turno)
  Xun Fang-ying (primo turno)
  Paige Mary Hourigan (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2013